Rheinfront bezeichnet
 allgemein eine am Rhein ausgerichtete Bebauungs- oder Geländestruktur
 Rheinfront (Rheinhessen), östliche Abbruchkante des Rheinhessischen Hügellandes zum Rheinlauf zwischen Nackenheim und Alsheim
 NSZ Rheinfront, nationalsozialistische Tageszeitung zwischen 1930 und 1940